Jan z Dražic je jméno několika pražských biskupů:

 Jan II. z Dražic († 1236)
 Jan III. z Dražic († 1278)
 Jan IV. z Dražic (asi 1260–1343) – biskup pražský